Das Nichirei International Championships 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 19. bis 24. September 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Kōtō